Верховный меджлис Нахичеванской Автономной Республики () — орган государственной власти, осуществляющий законодательную власть в Нахичеванской Автономной Республике. Верховный меджлис, в рамках своих полномочий, самостоятельно решает вопросы. В течение года меджлис собирается на две очередные сессии. По собственной инициативе председателя меджлиса или на основе требования не менее 16 депутатов меджлиса Президентом Азербайджана и Национальным собранием Азербайджана созываются внеочередные сессии Верховного собрания Нахичеванской АР. Верховный меджлис избирает своего председателя.

Состав 
Количественный состав Верховного меджлиса Нахичеванской АР равен 45 депутатам.  Избирательная система, на основе которых избираются депутаты в Верховный меджлис является мажоритарной. Избирательный процесс проходит путем свободного, личного и тайного голосования на основе равных, всеобщих и прямых выборов. Срок полномочий каждого созыва меджлиса равен 5 лет, соответственно срок полномочий депутатов ограничивается сроком созыва.

Выборы 
Выборы в Верховный меджлис Нахичеванской АР проводятся в первое воскресенье ноября через каждые 5 лет.  Результаты выборов утверждается Верховным судом Нахчыванской Автономной Республики.

В случае выбывания депутата по какой-либо причине, проводятся выборы новых депутатов. Срок нового депутата ограничивается оставшимся сроком полномочий выбывшего депутата. Если до завершения срока полномочий созыва меджлиса осталось меньше 120 дней, то выборы взамен выбывших депутатов не проводятся.

Требования к кандидатам 

 имеющий постоянное жительство на территории Нахичеванской АР;
 имеющий возраст старше 25 лет;
 не имеющий двойное гражданство;
 не имеющий обязанности перед другими государствами;
 не работающий в системе исполнительной или судебной властях;
 не занимающийся другой оплачиваемой деятельностью (искл. научная, педагогическая и творческая);
 не являющийся религиозным деятелем;
 не являющийся недееспособным;
 не осуждённый за тяжкое преступление;
 не отбывающий наказание в местах лишения своюоды по приговору суда.

Деятельность 
Согласно ст.24 Конституции Нахичеванской Автономной Республики Верховное собрание Нахичеванской Автономной Республики устанавливает следующие общие правила:

 выборы депутатов в Верховное собрание;
 статус депутатов Верховного собрания;
 статус омбудсмена Нахичеванской АР;
 в рамках налоговой политики АР, налоги;
 направления экономической сферы Нахичеванской АР;
 социальное обеспечение;
 охрана окружающей среды;
 туризм и культура;
 здравоохранение;
 наука и образование.

Согласно ст.25 Конституции Нахичеванской Автономной Республики Верховное собрание Нахичеванской Автономной Республики решае следующие вопросы:

 организация деятельности собрания;
 утверждение бюджета Нахичеванской АР;
 утверждение программ в экономической и социальной сферах Нахичеванской АР;
 назначение на должность премьер-министра Нахичеванской АР;
 освобождение от должности премьер-министра Нахичеванской АР;
 утверждение состава Кабинета министров Нахичеванской АР;
 избрание омбудсмена Нахичеванской АР.

См.также 

 Конституция Азербайджанской Республики
 Выборы и референдумы в Азербайджане
 Президент Азербайджана
 Национальное собрание Азербайджана
 Кабинет министров Азербайджанской Республики

Примечания

Внешние ссылки 

 Официальная страницы 
Законодательные органы автономных республик Азербайджана